Kevin Nahin Álvarez Campos (ur. 15 stycznia 1999 w Colimie) – meksykański piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy, reprezentant kraju, obecnie zawodnik Pachuki.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Piłkarze CF Pachuca
Uczestnicy Złotego Pucharu CONCACAF 2021
Ludzie urodzeni w Colimie (mieście)
Urodzeni w 1999
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022